Жан-Поль Эжид Мартини (, настоящее имя Иоганн Пауль Эгидиус Шварцендорф, ; ) — французский  немецкого происхождения.

Биография 

Иоганн Пауль Эгидиус Шварцендорф родился в 1741 году в городе Фрайштадте. Окончил семинарию иезуитов в Нойбурге-на-Дунае, затем изучал философию во Фрайбурге, однако отказался от университетского образования ради занятий музыкой. 

В 1760 году обосновался в Нанси и начал пользоваться французским написанием своего имени, используя также псевдоним Мартини-немец (). Затем перебрался в Париж, сочинял оперы и романсы, а также военные марши. 

В 1788 году получил должность при королевском дворе, отвечая за звучавшую там церковную музыку, и занимал её вплоть до революции, вынудившей его бежать в Лион. Вернувшись в Париж, в 1796—1802 гг. преподавал в Парижской консерватории. 

С реставрацией Бурбонов был восстановлен в должности придворного композитора и незадолго до смерти написал Реквием по королю Людовику XVI. Самым известным произведением Мартини остался романс «Plaisir d’amour» («Радость любви»), написанный в 1784 году на стихи Жана-Пьера Клари де Флориана.

В 1794 году театр на улице Лувуа представил произведение Констанции де Сальм «Сапфо, трагедия схватки песнопений» — лирическую трагедию в трёх действиях и в стихах на музыку Жана-Поля Эжида Мартини. Это произведение, которому предшествовало точное описание жизни Сапфо, имело большой успех и было исполнено более сотни раз, что для столицы означало грандиозный успех. 

Жан-Поль Эжид Мартини скончался в 1816 году в городе Париже.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Академические музыканты Франции